Kawalu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kawalu (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Kawalu, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar